Late Night Feelings — пятый студийный альбом британского музыканта Марка Ронсона, изданный 21 июня 2019 года на лейбле RCA.

История 
Лид-сингл «Nothing Breaks Like a Heart» при участии Miley Cyrus вышел 29 ноября 2018 года. Титульная песня «Late Night Feelings» при участии Lykke Li вышла 12 апреля вместе с открытием предзаказов на сам альбом. Третий сингл «Don’t Leave Me Lonely» вышел 17 мая 2019 года. Песня «Find U Again» при участии Camila Cabello вышла 30 мая в качестве четвёртого сингла с альбома. Трек «Pieces of Us» при участии King Princess в качестве пятого сингла вышел 17 июня

Список композиций 
По данным iTunes

Notes
  сопродюсер
  дополнительный продюсер

Чарты

Сертификации

Примечания

Ссылки 
 Mark Ronson — Pieces of Us (Audio) ft. King Princess. 17 июня 2019
 Mark Ronson — True Blue (Audio) ft. Angel Olsen). 20 июня 2019
 Mark Ronson — Late Night Feelings (Audio) ft. Lykke Li). 20 июня 2019

Альбомы Марка Ронсона
Альбомы, спродюсированные Марком Ронсоном
Альбомы RCA Records